Мордехай (; Mordecai; Mordechai)

  — еврейское мужское имя персидского происхождения. В дофамильную эпоху имя носили:
 Мордехай (в слав. Библии Мардохей) — ветхозаветный персонаж из книги Эсфири, министр царя Артаксеркса I.
 Мордехай (IV век) — вавилонский амора.
 Мордехай бен-Гиллель (ок. 1250 1298) — немецкий раввин-галахист, автор труда его имени.
 Мордехай бен-Иосиф из Авиньона (Mordecai ben Joseph of Avignon; XIII в.) — провансальский талмудист.
  (XVII—XVIII вв.) — караимский учёный.
 Мордехай га-Коген из Сафеда (1523—1598) — палестинский каббалист.
 Мордекай — персонаж «Обычного мультика».

Фамилия 
 Мордехай, Ицхак (род. 1944) — израильский военный, политический и государственный деятель.
 Мордехай, Йоав (род. 1964) — бригадный генерал ЦАХАЛа (армии обороны Израиля).
 Мордехай, Хершел Леви — отец Карла Маркса.
 Мордехай, Маркс Леви — дед Карла Маркса.

В топонимах 
 Кфар-Мордехай — мошав в Израиле.
 Неот-Мордехай — кибуц на севере Израиля.
 Яд-Мордехай — кибуц на юге Израиля.

Примечания